Хаттусили:

 Хаттусили I — царь Хеттского царства, правил приблизительно в 1650 — 1620 годах до н. э.
 Хаттусили II — царь Хеттского царства, правил приблизительно в 1420 — 1400 годах до н. э.
 Хаттусили III — царь Хеттского царства, правил приблизительно в 1275 — 1250 годах до н. э.